Rapallo kan syfta på:

 Rapallofördraget (1920) – ett fredsfördrag som ingicks år 1920 mellan Italien och Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike
 Rapallofördraget (1922) – ett fördrag som undertecknades av Tyskland och Sovjetunionen

Geografi

Italien 

 Rapallo, kommun, Ligurien, Provincia di Genova, 

Robotskapade Italienförgreningar